Диалект — в лингвистике разновидность языка, которая употребляется в качестве средства общения лицами, связанными между собой одной территорией.
 Диалект (программирование) — это (относительно небольшая) вариация или расширение языка.
 Диалект (язык программирования) — интерпретируемый язык программирования, созданный Джорджем Хартом